Jettmar ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Jettmar (1918–2002), österreichischer Ethnologe, Religionswissenschaftler und Archäologe
 Rudolf Jettmar (1869–1939), österreichischer Maler und Grafiker